Сан Лукас Камотлан има више значења:

 Општина Сан Лукас Камотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас Камотлан (Сан Лукас Камотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику